Karl Rosenbusch ist der Name folgender Personen:

* Karl Bernhard von Rosenbusch (1744–1807), preußischer Generalmajor
 Karl Heinrich Rosenbusch (1836–1914), deutscher Geologe
 Karl Heinrich Wilhelm Louis Rosenbusch (1840–1895), deutscher Lehrer und Schriftsteller